Первый дивизион Мальты 1920/1921 () — 10-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1920/1921
Мальта
Мальта
1920 год на Мальте
1921 год на Мальте